Kaset Sombun (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chaiyaphum, Thailanda, cu o populație de 110.382 de locuitori și o suprafață de 1.419,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 144 de sate (muban).

Geocode 11 belongs to Sap Si Thong, which was reassigned to Amphoe Mueang Chaiyaphum in 2003.

Referințe 

Amphoe în provincia Chaiyaphum